Черне́чий Ліс (Чернече) — урочище на території Канівського району Черкаської області України. Розташоване на північній околиці села Григорівка.

Урочище представлене лісовим масивом, який зростає на схилах яру. Східним краєм ліс стрімко обривається до узбережжя Канівського водосховища.

На території урочища знайдено залишки могильника часів Київської Русі.

Григорівська сільська рада (Канівський район)
Урочища Канівського району